„Чехомор“ () е чешка музикална група изпълняваща чешки, моравски и словашки народни песни в рок аранжимент. Името им произлиза от местностите Чехия и Моравия.

Състав 
 Карел Холас (от 1994) – цигулка, вокал
 Франтишек Черни (основател) – китара, вокал
 Мартин Вайгъл (от 2008) – ударни инструменти
 Михал Павлик (от 1994) – виолончело, чешка гайда
 Радек Поборшил (от 1990) – хармоника, тромпет, флейта
 Тарас Волосхук – контрабас

Дискография 

Фолк рок групи
Чешки рок групи
Организации в Прага
Култура в Прага
Основани в Чехия през 1988 година